Derogatie (recht) - term uit het recht om de buitenwerkingstelling van een rechtsnorm te beschrijven
 Derogatie (Europees recht) - term voor toestemming van de EU om op een bepaalde wijze van algemeen vastgestelde norm te mogen afwijken